Viscardi est un nom de famille d'origine italienne dérivé du prénom italien . Il est notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Antonio Viscardi (1900–1972), philologue italien ;
 Assunta Viscardi (1890–1947), enseignante italienne ;
  (né en 1990), patineur de vitesse sur piste courte italien ;
  (1904–1960), joueur de football italien ;
 Giovanni Antonio Viscardi (1645–1713), architecte suisse ;
  (né en 1969), animateur de radio italien ;
  (né en 1939), homme politique italien.

Notes et références 

Homonymie de patronyme italien